Деми Беннетт (; ) — австралийская женщина-рестлер. В настоящее время выступает в WWE на бренде Raw под псевдонимом Рея Рипли. Она была первой чемпионкой NXT UK среди женщин, бывшей чемпионкой NXT среди женщин, чемпионкой Raw среди женщин и командной чемпионкой WWE среди женщин, что делает её единственным человеком, обладавшим всеми четырьмя титулами, а также первой женщиной-чемпионкой из Австралии в истории WWE.

После выступлений на независимой сцене с 2013 года выступая под своим настоящим именем, в 2017 году Рипли присоединилась к WWE в рамках первого турнира Mae Young Classic. После выхода в полуфинал турнира 2018 года она вошла в первоначальный ростер NXT UK, став первой чемпионкой среди женщин в августе 2018 года. После работы на бренде NXT с 2019 по 2021 год, в ходе которого она выиграла титул чемпиона NXT среди женщин и стала первой участницей бренда, защищавшей свой титул на WrestleMania, флагманском шоу от WWE, позже перешла на Raw, быстро выиграв титул чемпиона Raw среди женщин на WrestleMania 37. Она также стала победительницей женского матча «Королевская битва» 2023 года, став четвёртым рестлером после Шона Майклза, Криса Бенуа и Эджа и первой женщиной, выигравшей матч, выйдя на него под первым номером.

Карьера в рестлинге

Независимая сцена (2013—2017) 
Беннетт начала работать в Riot City Wrestling в 2013 году. И провела несколько лет в промоушене, где стала двукратной чемпионкой RCW среди женщин. Дебют Беннетт в New Horizon Pro Wrestling состоялся 24 мая 2014 года во время открытия NHPW Global Conflict, где присоединилась к турниру Global Conflict. Во время первого раунда турнира была выбита Мерседес Мартинес. На вторую ночь мероприятия Nhpw Global Conflict, она вернулась, выступая в четырёхстороннем смешанном командном матче в паре с Гарри Шмидтом. Спустя шесть месяцев Беннетт вернулась и участвовала в церемонии открытия финального турнира NHPW Final Chapter, выступая в четырёхстороннем матче против Мэдисон Иглз, Иви и Сарайи Найт за вакантное чемпионство Indygurlz Australia. Однако Беннетт так и не завоевала этот титул.

14 июня 2014 года в MCW New Horizons, Беннетт дебютировала в Melbourne City Wrestling, где она защитила женский титул RCW в трёхстороннем матче против Саванны Саммерс и Тони Шторм. 9 августа в MCW Clash of the Titans Беннетт победила Майами, защитив своё чемпионство. Беннетт продолжила свою победную серию с третьей подряд победой, победив Саванну Саммерс в MCW Fight For A Cause.

22 апреля 2017 года Беннетт боролась в своём последнем матче в стенах RCW на RCW Strength, где она успешно защитила женский титул против Келлианны.

WWE

Mae Young Classic (2017—2018) 
В 2017 году Беннетт подписала контракт с WWE. Было объявлено, что она будет участвовать в первом турнире Mae Young Classic под новым именем Рея Рипли. Победив Миранду Салинас в первом раунде турнира, она проиграла Дакоте Кай во втором.

Рипли дебютировала на телевизионном шоу NXT 25 октября 2017 года, приняв участие в баттл-роялле за претендентство на вакантное женское чемпионство NXT в NXT TakeOver: WarGames, которая выиграла Никки Кросс.

Обладая новым образом, Рипли выступала в турнире Mae Young Classic в 2018 году, демонстрируя новое агрессивное и неуважительное отношение и устанавливая себя в качестве хила в этом процессе; она победила Эм Джей Дженкис, Кейси Катандзаро и Тиган Нокс в своих первых трёх матчах, прежде чем проиграть Ио Сирай в полуфинале.

Первая чемпионка NXT UK среди женщин (2018—2019) 
Вскоре после 2018 турнира Мэй Янг Классик, Рипли стала частью бренда NXT в Великобритании в рамках премьеры вновь созданного шоу NXT в Великобритании.

Во время телевизионных съёмок шоу в августе (которые транслировались в течение всего ноября) Рипли приняла участие в турнире восьми женщин, чтобы определить первую чемпионку Соединённого Королевства NXT. Победив Зиу Бруксайд в первом раунде, Дакоту Кай в полуфинале и Тони Шторм в финале, став первой чемпионкой. Эта победа сделала Рипли первой женщиной-чемпионкой из Австралии в истории WWE и став вторым австралийским чемпионом в целом после Бадди Мёрфи. В октябре Рипли участвовала в тёмном матче перед первым в истории женским шоу, Эволюция (Evolution 2018), где она успешно защитила свой титул от Дакоты Кай в тёмном матче (из-за того, что турнир ещё не вышел в эфир в то время, она ещё не была признана на экране чемпионом). На протяжении всего своего чемпионства Рипли продолжала отбиваться от претенденток за титул, таких как Айла Дон и Деонна Пурраццо.

12 января 2019 года на NXT UK TakeOver: Blackpool проиграла свой титул Тони Шторм, завершив чемпионство продлившееся 139 дней и потерпев своё первое поражение на бренде. На шоу Royal Rumble 2019 она впервые появилась в основном росторе, войдя в женский матч Royal Rumble под номером 24 и выкинув Кейси Катандзаро, Дану Брук и Селину Вегу, позже была выбита Бейли. После этого Рипли продолжила враждовать с дебютирующей Пайпер Нивен на протяжении большей части 2019 года, над которой одна из них была самой доминирующей женщиной в ростере NXT UK. Они сошлись в матче 15 июня (эфир 3 июля), Нивен победила Рипли, что стало вторым и последним одиночным поражением Рипли на британском бренде NXT. Рипли выиграет матч-реванш с Найвен 31 августа (эфир 4 сентября); в итоге они объединились после того, как Рипли спасла Найвен от нападения Джаззи Габерт и Джинни, которых они победили в командном матче 4 октября, ознаменовав конец сюжетной линии. Рипли провела с ней последний матч 5 октября 2019 на записх NXT в Великобритании, победив Нину Сэмюэлс в одиночном матче, она так и не получила матч-реванш за титул чемпионки NXT Соединённого Королевства среди женщин.

Чемпионка NXT среди женщин (2019—2020) 

28 августа 2019 года на эпизоде NXT Рипли совершила неожиданное возвращение на бренд, когда она прервала чемпионку NXT среди женщин Шейну Бэзлер. Выхватив микрофон у Бэзлер, Рипли сказала, что Бэзлер, возможно, победила всех на NXT, но она не победила её, ознаменовав о вражде между ними; это также сделало её фейсом.

Параллельно с её враждой против Бэзлер, на эпизоде SmackDown от 1 ноября, Рипли и Тиган Нокс были одними из многих рестлеров NXT, которые ворвались на шоу, бросив вызов Мэнди Роуз и Соне Девилль в командном матче, из которого Рипли и Нокс вышли победителями. Позже в ту же ночь Рипли присоединилась к Triple H и остальной части ростера NXT, объявив войну Raw, и SmackDown, и поклялись выиграть войну брендов Survivor Series 2019 года. В рамках продолжающейся сюжетной линии она победила Шарлотту Флэр из Raw и Сашу Бэнкс из SmackDown в матче с тройной угрозой на эпизоде SmackDown 22 ноября.

На NXT TakeOver: WarGames Рипли возглавила свою команду в первом в истории женском матче по правилам WarGames против команды Бэзлер (Бэзлер, Ио Сирай, Бьянка Белэйр и чемпионка NXT Соединённого Королевства Кэй Ли Рэй); несмотря на то, что партнёр по команде Дакота Кай предала и атаковала Тиган Нокс ещё до того, как они вошли в матч, оставив Рипли и Кэндис ЛиРей де-факто в гандикап матче два на четыре, Рипли одержала победу для своей команды, удержав Бэзлер.

На следующую ночь на шоу Survivor Series 2019, Рипли была в составе команды в NXT (Рея Рипли, Бьянка Белэйр, Кэндис ЛиРэй, Ио Сирай и Тони Шторм), которая победила команду RAW (Шарлотт Флэр, Наталья, Аска, Кайри Сейн и Сара Логан) и команду SmackDown (Саша Бэнкс, Кармелла, Дана Брук, Лэйси Эванс и Никки Кросс), и лидером своей команды в женском матче 5-на-5-на-5 на выбывание, в котором её команда победила после того, как она последния выбила капитана команды SmackDown Сашу Бэнкс, она, ЛиРей и Ио Сирай остались выжившими.

На эпизоде NXT 18 декабря Рипли победила Бэзлер, выиграв Чемпионство NXT среди женщин. Это сделало её первым человеком, который выиграл оба титула чемпионство NXT среди женщин и чемпионство Соединённого королевства NXT среди женщин. Затем она успешно защитила титул против Тони Шторма 25 января 2020 года на WWE NXT Worlds Collide.

Рипли неожиданно появилась на эпизоде Raw 3 февраля 2020 года, столкнувшись с победительницей Royal Rumble Шарлоттой Флэр и предложив ей использовать свою возможность, чтобы бросить вызов Рипли за женское чемпионство NXT на WrestleMania 36. Флер появилась в следующем эпизоде NXT, чтобы дать свой ответ, но была прервана как Бьянкой Белэйр, будущим претендентом на титул Рипли в NXT TakeOver: Portland, так и самой Рипли, причём они в конечном итоге объединились и атаковали Флер. На вышеупомянутом мероприятии, Рипли успешно защитила титул от Белэйр, и была атакован Флер, которая приняла вызов Рипли.

5 апреля на втором дне Рестлмании 36 в подготовительном центре WWE, Рипли проиграла титул женской чемпионки NXT Флэр. На следующий день после Рестлмании WWE Рипли объявила, что взяла перерыв в WWE и вернулась в Австралию из-за проблем с визой. После месячного перерыва Рипли вернулась на эпизод NXT от 6 мая, атаковав Флэр, в матче за Чемпионство NXT среди женщин против Ио Шираи последнеяя победив по дисвалификации. После чего было показано закулисное интервью с Рипли и Ширай, где они начали спорить и в конце концов подрались, но их разняли официальные лица. 7 июня на шоу NXT TakeOver: In Your House в матче тройной угрозой за Чемпионство NXT среди женщин Рипли и Флер проиграли Ио Шираи. 1 июля в эпизоде NXT The Great American Bash Рипли победила Алию и Роберта Стоуна в гандикап-матче 1 на 2 по болевому. На эпизоде NXT 18 ноября Рипли бросила вызов Ширай за Чемпионство NXT среди женщин, но потерпела неудачу. 2 декабря на эпизоде NXT Рипли была объявлена членом команды Шотзи Блэкхарт для второго в истории женского матча WarGames.

В первом выпуске NXT 2021 года, NXT: New Year’s Evil, в своем последнем матче в стенах NXT, Рипли выступала против Ракель Гонсалес в женском матче по правилам последняя стоящая на ногах, которая Рипли проиграла. На Royal Rumble Рипли участвовала в своем втором женском Royal Rumble матче, выйдя под номером 14, где она закончила с 7 выбываниями и одним из двух последних в матче, прежде чем её выбила победительница Бьянка Белэйр.

Начало работы в основном ростере (2021—2022) 
22 февраля 2021 года на эпизоде Raw был показан видеоролик, рекламирующий переход Рипли на бренд. 22 марта на эпизоде Raw Рипли дебютировала в основном росторе, бросив вызов Аске в матче за Чемпионcтво WWE Raw среди женщин на WrestleMania 37. Аска приняла вызов Рипли, и матч был запланирован на 2-ю ночь Рестлмании 11 апреля. На Wrestlemania 37 она победила Аску, выиграв Чемпионcтво WWE Raw среди женщин. На эпизоде Raw после Рестлмании Рипли должна была защищать титул в матче-реванше против Аски. Матч закончился безрезультатно после вмешательства Шарлотты Флэр, которая атаковала как Аску, так и Рипли. В эпизоде 3 мая был запланирован ещё один матч-реванш между Рипли и Аской за женский чемпионат Raw для WrestleMania Backlash. Тем не менее, официальный представитель WWE Соня Девилль добавила интриги в матч за чемпионство, сделав его матчем тройной угрозы. Рипли успешно сохранила свой титул на этом шоу, удержав Аску. Затем на Hell in a Cell был запланирован матч между Рипли и Флер, в котором Флер победила Рипли по дисквалификации, таким образом, Рипли сохранила свой титул. На Money in the Bank, Рипли уступила титул Флэру в другом матче-реванше, окончив её рейн в 98 дней. На Саммерсламе Рипли не смогла вернуть себе титул Raw среди женщин в матче тройной угрозой против чемпионки Никки Э. Ш. и Флэр . В последующие недели Рипли объединилась с Э.Ш. в команду. 20 сентября на эпизоде Raw они выиграли Командное чемпионство WWE среди женщин, победив Наталью и Тамину Титулы Никки и Рипли проиграли в первой же защите на RAW 22 ноября Кармелле и Королеве Зелине, вместе с которыми за день до того Рипли приняла участие в традиционном матче «Survivor Series» по классическим правилам 5х5. Никки и Рипли продолжили выступления в командном дивизионе, Рипли обменялась победами в матчах с Королевой Зелиной в декабре на RAW, но матч-реванш, состоявшийся на RAW 3 января, завершился неудачей. После этого Никки напала на Рипли, обвинив её во всех провалах и совершив хил-тёрн.

На Royal Rumble 2022 Рипли вышла в заглавный матч под номером 16 и элиминировала из него обеих командных чемпионок. Третьей жертвой Рипли стала легенда WWE Айвори. В матче Рипли продержалась более получаса, попала в финальную четверку, но была элиминирована Шарлотт. В противостоянии с Никки Рипли одержала пару побед на RAW, а на Elimination Chamber она приняла участие в титульном матче в клетке, однако победить не смогла. Дорогу к WrestleMania 38 Рипли повела в командном дивизионе, объединившись с Лив Морган. Они попали в матч за Командное женское чемпионство, но выступали с переменным успехом, среди прочего проиграв Наталье и Шейне Баслер. За неделю до WrestleMania Рипли приняла участие в четырёхстороннем матче, где каждая участница представляла команду, претендующую на титулы. В этом матче победу одержала Саша Бэнкс. На RAW перед WrestleMania Рипли и Морган вместе Сашей Бэнкс и Наоми одержали победу в матче 4х4, одолев четырёх рестлерш из двух других команд-участниц титульного матча. На главном шоу года WrestleMania 38 Рипли и Морган одержать победу не смогли, титулы выиграли Саша Бэнкс и Наоми.

Судный день (с 2022) 

Рестлерши остались в командном дивизионе, но потерпели серию неудач, в том числе в матче за командные титулы на RAW 18 апреля. Это привело к тому, что теперь уже сама Рипли напала на Морган после очередной неудачи, перейдя в отрицательные персонажи. Для самой Рипли началась новая глава в карьере, когда она на WrestleMania Backlash (2022) вмешалась в матч Эджа и Эй Джей Стайлза, что привело к победе Эджа, а затем она присоединилась к его к группировке «Судный день». На шоу Hell in a Cell (2022) Рипли вместе с Эджем и Дамианом Пристом приняла участие в матче 3х3, в котором их группировка победила Стайлза, Финна Балора и Морган. 6 июня на RAW Рипли заработала право на титульный матч на Money in the Bank. Но ещё через неделю на RAW 20 июня было объявлено, что Рипли получила травму и пропустит это Премиум-шоу.

Рипли вернулась на шоу WWE 25 марта, когда на Raw отмечался 20-летний юбилей карьеры Рея Мистерио в WWE. Рипли напала на членов семьи Мистерио, а позже и на самого Рея.

25 июля на эпизоде Raw за кулисами, Рипли вернулась после травмы, помогая Балору и Присту избивать команду Мистериос (Рей и Доминик). На Саммерсламе 30 июля в матче против «Мистериос» она сопровождала Балора и Приста на ринг, которые проиграли из-за вмешательства вернувшегося Эджа. 3 сентября на Clash at the Castle несмотря на вмешательство Рипли, Балор и Прист проиграли Эджу и Рею в командном матче. После матча Доминик хиллтернувшись атаковал Эджа и Рея, и присоединился к Судному дню. 8 октября на Extreme Rules Доминик, Прист и Рипли помогли Балору победить Эджа в матче «Я ухожу». После матча Рипли набросилась на жену Эджа, Бет Феникс, с обвинением в мошенничестве. На Crown Jewel Балор, Прист и Доминик победили O.C. (Стайлз, Люк Гэллоуз и Карл Андерсон) в командном матче из шести человек после вмешательства Рипли. В следующем эпизоде Raw The O.C. представили нового члена группировки вернувшуюся Мию Йим как свое решение противостоять Рипли. Спустя три недели на Survivor Series WarGames, 26 ноября, команда Рипли проиграла команде Мийи после того, когда Бекки Линч удержала Дакоту Кай в матче WarGames. 28 ноября на эпизоде Raw Судный лень победили O.C. в смешанном командном матче из восьми человек, чтобы положить конец их вражде. 19 декабря на эпизоде Raw Рипли вызвала на поединок Акиру Тозаву после того, как он плеснул в лицо напитком Доминику во время командного матча между Балором и Пристом против Street Profits. В итоге Рипли выиграла свой первый межполовой матч против Тозавы.

На Royal Rumble 28 января Рипли появилась на ринге во время мужского матча Royal Rumble, помогая своим товарищам по группировки избивая Эджа, но была загарпунена женой Эджа, Бет Феникс. Позже тем же вечером Рипли выиграла женский Royal Rumble матч, устранив последним Лив Морган. Благодаря этой победы Рипли стала четвёртым рестлером (после Шона Майклза, Криса Бенуа и Эджа) и первой женщиной, выигравшей его выходя под первым номером.

Личная жизнь 
Беннетт упоминала, что в работе в WWE её вдохновляет пример Миза. Помимо реслинга, Беннетт также обучается и/или практикует плавание, карате, регби, нетбол и футбол. Она является поклонницей футбольного клуба «Аделаида Юнайтед».

В октябре 2019 года рассказала, что встречается с рестлером Деметри Джексоном.

1 мая 2022 года Беннетт в соцсетях подтвердила факт отношений с рестлером Бадди Мэтьюзом.

Другие медиа 
Она дебютировала в видеоигре в качестве игрового персонажа в WWE 2K20.

Титулы и достижения 
 CBS Sports
 Прорыв года (2019)
 Pro Wrestling Illustrated
 № 11 в топ 100 женщин-рестлеров в рейтинге PWI Women's 100 в 2020
 Riot City Wrestling
 Женская чемпионка RCW (2 раза)
 Sports Illustrated
 Ставит её под № 7 в топе из 10 женщин рестлеров в 2019 рестлеров.
 WWE
 Чемпион NXT среди женщин (1 раз)
 Чемпион WWE Raw среди женщин (1 раз)
 Чемпион NXT UK среди женщин (1 раз)
 Победительница турнира за чемпионство NXT UK среди женщин (2018)
 Командная чемпионка WWE среди женщин (1 раз) — с Никки П.С.Г.
 Победительница женской «Королевской битвы» (2023)

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте Cagematch.net
 Профиль на сайте Wrestlingdata.com
 Профиль на сайте Internet Wrestling Database

Женщины-рестлеры Австралии
Рестлеры, известные под псевдонимами